Baraúna – comune brasiliano della Paraíba
 Baraúna – comune brasiliano del Rio Grande do Norte